

Sigle 

Le sigle CRC peut signifier :
 Canal Rugby Club, une émission de télévision française sur le rugby et diffusée sur Canal+ ;
 Centrale Rugby Club, le club de rugby des étudiants de CentraleSupélec ;
 Centre de Recherches sur la Corée, centre de recherche français sur la Corée ;
 Centre de recherches sur les communications Canada ;
 Centre de recherche et d'études des chefs d'entreprises ;
 centre de relation client ;
 Chambre régionale des comptes ;
 Château royal de Collioure ;
 , à l'origine de CRC Press ;
 Comité de la réglementation comptable, un comité chargé d'émettre les règles comptables en France, organisme auquel a succédé en 2009 l'Autorité des normes comptables ;
 Comité révolutionnaire central, un ancien parti politique français ;
 Commando républicain clone (SWBF2) ;
 [Groupe] communiste, républicain et citoyen, un ancien groupe parlementaire du Sénat (France) ;
 Conférence religieuse canadienne ;
 Conservatoire à rayonnement communal, un établissement public d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique en France ;
 Constructions radio électriques et électroniques du Centre, un fabricant stéphanois d'appareils de mesure électroniques (fondé en 1931, racheté par la Compagnie des compteurs en 1949, absorbé par Schlumberger en 1970, fermé en 1991) ;
 Contre-réforme catholique, une communauté religieuse et un mouvement fondés par Georges de Nantes ;
 contrôle de redondance cyclique, un contrôle de l'intégrité d'un paquet en réseau informatique ;
 Convergence pour le renouveau et la citoyenneté, un parti politique sénégalais ;
 Croix-Rouge canadienne ;
 Culture raisonnée contrôlée.

Code 
Le code CRC peut faire référence :
 à l', selon la liste des codes AITA des aéroports/C ;
 au colón, la monnaie du Costa Rica, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 au Costa Rica, selon la liste des codes pays du CIO.

Code IATA des aéroports